Цулли () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1978) — американский тренер по бейсболу.
  (род. 1953) — американский художник.
  (род. 1991) — американский футболист.